В одиночному розряді тенісного турніру US Indoors 1976, який проходив в рамках серії міжнародних жіночих гран-прі 1976, Вірджинія Вейд здобула титул, у фіналі перемігши Бетті Стеве 5-7, 7-5, 7-5.

Сіяні гравчині 

  Вірджинія Вейд (Переможниця)

 Мартіна Навратілова (3-тє коло)

Основна сітка

Фінальна частина

Верхня половина

Секція 1

Секція 2

Нижня половина

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

US Indoors